WMF může být:

 Windows Metafile – souborový formát obrázků
 nadace Wikimedia – americká nadace provozující zejména Wikipedii a její sesterské projekty
 Württembergische Metalwarenfabrik - německá firma vyrábějící produkty ze železa, zejména kuchyňské náčiní

Externí odkazy 
 

Zkratky